Ultras puede referirse a:
 Partidario de posiciones políticas consideradas extremas, especialmente de derechas; o
 Grupos de aficionados deportivos.
Más específicamente a:
 los ultras de la Década Ominosa del reinado de Fernando VII de España.
 los ultras del tardofranquismo y de la Transición española.